Fejvadászat: munkatársakat kereső szakértői tevékenység
 Fejvadászat: szleng: bírságoló közlekedési rendőri egység tevékenysége
 Fejvadászat: amerikai-kanadai thriller (2004)